Rutzau steht für:
 den deutschen Namen der Ortschaft Rucava im Bezirk Rucava in Lettland
 den deutschen Namen der Ortschaft Rzucewo in der Landgemeinde Puck in Polen, siehe Puck (Landgemeinde)